Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie
 Spółka Skarbu Państwa
 samoczynna sygnalizacja przejazdowa
 system sygnalizacji pożarowej
 skrót zakonny paulistów
 Scottish Socialist Party
 ssp. – skrót z łac. subspecies (podgatunek)
 Sell Side Platform